Доманський Анатолій Іванович — український політик, народний депутат України.
 Доманський Андрій Олегович — український правозахисник, адвокат.
 Доманський Андрій Юрійович — український телеведучий.
 Доманський Валерій Володимирович — донор (Волинська область), заслужений донор України.
 Доманський Олександр Анатолійович — генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки